Farhangmehr () ist der Familienname folgender Personen:

 Roozbeh Farhangmehr (* 1979), deutscher Journalist, Moderator und DJ
 Sinan Farhangmehr (* 1987), deutscher Rapper

Farhang Mehr () ist der Name folgender Personen:
 Farhang Mehr (1923–2018), iranischer Politiker, Hochschullehrer, Universitätskanzler in Schiras und stellvertretender Premierminister Irans